The Laughing Policeman bezeichnet:

 The Laughing Policeman (Lied), Lied von Charles Jolly aus den 1920er Jahren
 The Laughing Policeman, deutscher Titel Endstation für neun, Roman von Maj Sjöwall und Per Wahlöö aus dem Jahr 1968
 The Laughing Policeman, deutscher Titel Massenmord in San Francisco, US-amerikanischer Kriminalfilm von Stuart Rosenberg aus dem Jahre 1973